Джо́уэл Ро́берт Уо́терман (; , Лангли, Британская Колумбия, Канада) — канадский футболист, центральный защитник клуба «Клёб де Фут Монреаль» и сборной Канады.

Карьера

Клубная карьера 
Во время обучения в  в 2015—2019 годах Уотерман играл за студенческую футбольную команду в .

В студенческие годы также выступал в : в 2016 году — за клуб «Китсап Пумас», в 2017 году — за клуб «Ти Эс Эс Эф Си Роверс», в 2018 году — за клуб «Калгари Футхиллс».

13 ноября 2018 года на драфте новообразованной Канадской премьер-лиги Уотерман был выбран во втором раунде под общим 14-м номером клубом «Кавалри». Клуб подписал с ним контракт 6 февраля 2019 года. Его профессиональный дебют состоялся 4 мая 2019 года в инаугуральном матче «Кавалри», соперником в котором был «Йорк 9». 5 октября 2019 года в матче против «Галифакс Уондерерс» он забил свой первый гол в профессиональной карьере. 19 декабря 2019 года «Кавалри» продлил контракт с Уотерманом на сезон 2020.

14 января 2020 года Уотерман перешёл в клуб MLS «Монреаль Импакт», подписав двухлетний контракт с опцией продления ещё на два года. Он стал первым в истории игроком, перешедшим из CPL в MLS. За «Монреаль Импакт» дебютировал 19 февраля 2020 года в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2020 против коста-риканской «Саприссы». В MLS дебютировал 29 февраля 2020 года в матче стартового тура сезона 2020 против «Нью-Инглэнд Революшн».

Международная карьера 
23 декабря 2020 года Уотерман был впервые вызван в сборную Канады, в тренировочный лагерь в январе 2021 года. В марте 2021 года был включён в заявку канадской сборной на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборных Бермуд и Кайман, но в обоих матчах остался в запасе.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Кавалри»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»